Grosperrin est un nom de famille français porté par plusieurs personnalités, notamment : 

 Bernard Grosperrin (1925-2004), historien français, spécialiste de l'histoire de l'éducation ;
 Claude Grosperrin (1936-1977), artiste peintre et lithographe figuratif français ;
 Jacques Grosperrin (né en 1955), homme politique français ;
 Jean-Philippe Grosperrin (né en 1966), spécialiste de littérature française ;
 Grosperrin (poète-cordonnier), actif de 1864 à 1867 (?), cordonnier, poète et chansonnier itinérant d'origine française, actif au Canada-Est dans la décennie 1860.

Références

Voir aussi 
 , patronyme français, notamment vosgien ;
 , patronyme français, notamment franc-comtois.

Patronyme franc-comtois